Chelotti – cognome italiano
 Guido Chelotti – ammiraglio italiano